Туркестанський край може означати: 

 Офіційна назва Туркестанського генерал-губернаторства з 1886. 
 Туркестан — назва історично-географічного регіону Центральної Азії в XIX столітті і на початку XX століття. 
 Туркестанський край (газета) — дореволюційна російськомовна газета Туркестану